Barbora Krejčíková e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Ram non ha preso parte a questa edizione del torneo. Krejčíková ha fatto coppia con Nikola Mektić, vincendo il torneo dopo avere battuto in finale Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-1].

Teste di serie 

  Barbora Strýcová /  Marcelo Melo (primo turno)
  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut (ritirati)
  Gabriela Dabrowski /  Henri Kontinen (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (secondo turno)

  Barbora Krejčíková /  Nikola Mektić (campioni)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (quarti di finale)
  Samantha Stosur /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Hsieh Su-wei /  Neal Skupski (secondo turno)

Wildcard 

  Monique Adamczak /  Davis Vega Hernández (primo turno)
  Jessica Moore /  Matthew Ebden (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko /  Leander Paes (secondo turno)
  Ellen Perez /  Luke Saville (primo turno)

  Arina Rodionova /  Andrew Harris (primo turno) 
  Storm Sanders /  Marc Polmans (primo turno) 
  Astra Sharma /  John-Patrick Smith (semifinale) 
  Belinda Woolcock /  Blake Mott (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2020